Eric Abetz (1958) – politico austriaco
 Otto Abetz (1903–1958) – diplomatico e militare tedesco
 Peter Abetz (1952) – politico austriaco